«Аль-Рияди» — ливанский баскетбольный клуб из города Бейрут. Самый титулованный клуб Ливана. Выступает в чемпионате Ливана. 

Кроме профессионального клуба существует любительский клуб, где любой человек может обучаться баскетболу, чтобы стать профессионалом. Клуб также проводит занятия по настольному теннису, боевым искусствам, танцам и по другим видам спорта, включая индивидуальные занятия по баскетболу с игроком НБА Равадом Халифом.

История 
Клуб основан в 1934 году группой ливанских энтузиастов. В 1945 году Министерство внутренних дел Ливана разрешает клубу «Рияди из Бейрута» участвовать в различных спортивных состязаниях от имени района Раучи. В том году клуб участвует в соревнованиях по баскетболу, гандболу, волейболу, теннису и по настольному теннису.

В 1947 году клуб переезжает из района Раучи в Санайех. Новый стадион клуба торжественно открывают Президент Ливана Бишара эль-Хури и премьер-министры страны Риад Ас-Сольх и Саиб Салам. Первый свой матч на новом стадионе клуб проводит против турецкого Галатасарая. В 1954 году клуб обратно переезжает в район Раучи.

В 1965 году клуб создает женскую баскетбольную команду, чтобы конкурировать с другими клубами, у которых уже были женские команды.

В 1991 году при поддержке президента клуба Хишама Джаруди и тогдашнего премьер-министра страны Тамама Салама было окончено строительство крытого стадиона, названного «Саиб Салам Ареной».

Последние годы фанаты клуба обвиняются в использовании расовых и сектантских лозунгов. Руководит клубом политически предвзятый человек. Президент клуба, Хишам Джаруди во время Муниципальных выборов 2016 года посвящает стадион клуба политической кампании «Бейрутский список», таким образом поддерживая политическую партию Харири «Движение за будущее».

Бейрутское дерби 
Бейрутское дерби — противостояние самых титулованных ливанских баскетбольных клубов «Хекмеха» и «Аль-Рияди», располагающихся в крупнейшем городе страны — Бейруте.

Конкуренция между клубами отражаются в том, что владельцы клубов входят в разные политические, религиозные и культурные течения, из-за чего возникают напряжения между фанатами клуба.

Достижения 
Чемпионат Ливана
  Чемпион (11): 1949/50, 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1953/54, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1967/68, 1970/71, 1972/73, 1992/93, 1994/95, 1996/97, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2008/2009, 2009/2010, 2010/11, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016Кубок чемпионов ФИБА Азия
  Чемпион: 2011, 2017

Кубок чемпионов ЗАБА
  Чемпион (3): 1998, 2008, 2011Чемпионат клубов Арабских стран
  Чемпион (5): 2005, 2006, 2007, 2009, 2010

Состав команды

Примечания 

Баскетбольные клубы Ливана